

Astronomia 
 Cratere Bryce – cratere sulla superficie di Venere

Geografia 
Canada
 Monte Bryce – montagna delle Montagne Rocciose Canadesi in Columbia Britannica

Stati Uniti d'America
 Bryce – CDP della Contea di Graham (Arizona)
 Brice – centro abitato della Contea di Garfield (Utah)
 Bryce Canyon – canyon dello Utah

Informatica 
 Bryce – famiglia di software per la generazione e/o la manipolazione di oggetti e paesaggi tridimensionali nella computer grafica

Onomastica 
 Bryce – forma inglese del nome proprio di persona italiano Brizio

Persone 
 Hunter Bryce – attrice pornografica statunitense
 James Bryce – politico, storico e giurista inglese
 Peter Bryce – medico, scrittore e whistleblower canadese
 Quentin Bryce – avvocato e docente australiana
 Steven Bryce – calciatore costaricano

Televisione 
 Bryce Walker – personaggio della serie televisiva Tredici

Pagine correlate 
 Brice